

Geografia
 Lepanto – città della Grecia
 Lepanto – città dell'Arkansas
 Lepanto – distretto della Costa Rica

Letteratura
 Lepanto – poemetto di G. K. Chesterton

Marina militare
 Lepanto – cannoniera della Regia Marina italiana
 Lepanto – nave da battaglia della Regia Marina italiana

Persone
 Vittoria Lepanto – attrice italiana

Altro
 Lepanto – stazione della Linea A della metropolitana di Roma